Stenstaden kan syfta på:
Stenstaden (arkitektur) – stadsområde  med tegel- och stenhus anlagda i kvarter 
Stenstan – Sundsvalls centrala delar
Zanzibars stenstad – en del av staden Zanzibar